Strútur kan syfta på följande platser:

Island 

 Strútur (berg i Island, Suðurland), 
 Strútur (berg i Island, Västlandet), 

Robotskapade Islandförgreningar